Englische Kirche steht für speziell für Engländer etablierte anglikanische Kirchengebäude im Ausland:

Deutschland
 Englische Kirche (Bad Ems)
 Englische Kirche (Bad Homburg)
 Englische Kirche (Bad Nauheim)
 Englische Kirche (Bad Kissingen)
 Englische Kirche (Bad Wildbad)
 Englische Kirche (Berlin)
 umgangssprachlicher Name der All Saints’ Church (Dresden)
 Englische Kirche (Düsseldorf), (1899–1945)
 Englische Kirche (Hamburg)
 Englische Kirche (Wiesbaden)
Italien
 Santo Spirito in Sassia, Rom,
Niederlande
 Engelse Kerk (Middelburg)
Norwegen
 Englische Kirche (Balestrand)
Schweden
 Englische Kirche (Stockholm) 
Schweiz
 Englische Kirche (Arosa)
 Englische Kirche (Pontresina)

Siehe auch:
Church of England